Улица Равенства — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Улица Равенства — улица в Санкт-Петербурге (Красное Село);
 В Томске:
 Улица Равенства — улица в Родионове;
 Улица Равенства — прежнее (с 14 мая 1920 года по 14 апреля 1961 года) название улицы Гагарина.